Тодаро  — фамилия.

Известные носители фамилии
 Тодаро, Агостино (1818—1892) — итальянский ботаник.
 Тодаро, Майкл Пол (род. 1942) — американский экономист.
 Тодаро, Сальваторе (1885—1929) — италоамериканский гангстер сицилийского происхождения, второй босс семьи Кливленда.